Central Park kan have flere betydninger og henviser til forskellige artikler:

 Central Park – park i byen New York, USA.
 Central Park (skyskraber) – beliggende I Perth, Vestaustralien.